Vlădești se poate referi la:

Vlădești, Alba
Vlădești, Argeș
Vlădești, Galați
Vlădești, Vaslui
Vlădești, Vâlcea

Vezi și
Vlad
Vlădescu
 Vlădeni (dezambiguizare)

Toponime românești